Кылынч (; в русскоязычных СМИ также используется неправильное написание Килинч) — турецкая фамилия. Известные носители:

 Кылынч, Давид (род. 1992) — турецкий футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Кылынч, Эмре (род. 1994) — турецкий футболист, играющий на позиции полузащитника.